Artillerieführer bezeichnet:

 allgemein den Führer eines Verbandes der Artillerie
 eine Dienststellung bei Reichswehr und Wehrmacht, siehe Artilleriekommandeur